Флаг муниципального образования сельское поселение «Побе́да» Ржевского района Тверской области Российской Федерации — опознавательно-правовой знак, служащий официальным символом муниципального образования.

Флаг утверждён 30 мая 2011 года и внесён в Государственный геральдический регистр Российской Федерации с присвоением регистрационного номера 6913.

Описание 
«Прямоугольное красное полотнище с отношением ширины к длине 2:3, посередине которого белая звезда с пятью лучами, каждый из которых образован множеством более тонких лучей».

Символика 
Флаг сельского поселения «Победа» отражает исторические, культурные, социально-экономические, национальные и иные местные традиции.

Флаг разработан на основе герба сельского поселения «Победа».

Посёлок Победа один из крупнейших населённых пунктов Ржевского района.

Ржевская битва 1942—43 годов стала одним из ключевых событий в ходе Великой Отечественной войны. Победа в Ржевской битве во многом определила дальнейший ход войны и стала одним из шагов к Победе. Название центра сельского поселения посёлка Победа стала данью памяти и уважения к людям, пролившим свою кровь на ржевской земле за свою Родину. Пятилучевая сияющая звезда отличительный форменный знак красноармейцев, на флаге аллегорически указывает на название сельского поселения — Победа. Цветовая гамма — красное полотнище с белой звездой напоминает о святыне Великой Отечественной войны — знамени Победы.

Красный цвет — символ мужества, доблести, силы, труда.

Белый цвет (серебро) — символ чистоты, совершенства, мира и взаимопонимания.

Примечания